Caza peut désigner:
 Caza, circonscription judiciaire et administrative dans certains pays issus de l'Empire ottoman.
 André Caza (1911-2003), journaliste-caricaturiste, sportif (plongeon), pére de Philippe Cazaumayou alias Caza.
 Philippe Caza dit Caza (né en 1941), dessinateur français de bande dessinée, de son vrai nom Philippe Cazaumayou, fils du précédent.
 Caza Stéfan (né en 1976), animateur radio.

Voir aussi